Patrick Müller (ur. 1976) – szwajcarski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Patrick Müller (ur. 1979) – austriacki kucharz
 Patrick Müller (ur. 1988) – niemiecki aktor
 Patrick Müller (ur. 1996) – niemiecki lekkoatleta (kulomiot)
 Patrick Müller (ur. 1996) – szwajcarski kolarz
 Patrick Müller – paleoentomolog

 Zobacz też
 Patrik Müller (ur. 1975) – szwajcarski dziennikarz